Suleyman, Süleyman oder Süleýman steht für:

 männlicher Vorname, siehe Suleiman #Als Vorname
 Suleyman (Aserbaidschan), Dorf im Rayon Abşeron, Aserbaidschan

Suleyman oder Süleyman ist der Familienname folgender Personen:
 Faik Süleyman (1876–1916), türkischer General
 Mona Abu Suleyman (* 1973), saudische Frauenrechtlerin
 Mustapha Suleyman (* 1999), burundischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Suleiman